Grundschule steht für:
 Grundschule, Schultyp in Deutschland
 Grundschule (DDR), Schultyp
 Grundschule (Südtirol), Schultyp
 Grundschule (Belgien), Schultyp
 Grundschule (Zeitschrift), Fachzeitschrift aus dem Westermann Verlag
 Sportgrundschule, Schultyp

Für einzelne Schulen siehe :Kategorie:Grundschule und Unterkategorien.

Siehe auch:
 Grundschule Religion, Fachzeitschrift
 Lernerfolg Grundschule, Lernsoftware